Wild Hearts (film), een film uit 2006
 Wild Hearts (Di-rect), een album van Di-rect uit 2020
 Wild Hearts (nummer), een nummer van Di-rect van bovenstaand album